Кубок Болгарії з футболу 1983—1984 — 44-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул здобув Левські-Спартак (Софія).

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|}

1/8 фіналу 

|}

1/4 фіналу 

|}

1/2 фіналу 

|}

Матч за третє місце 

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на bulgarian-football 

1983–1984
Болгарія
Болгарія
1983 у болгарському спорті
1984 у болгарському спорті